

Стокі — село в гміні Пщев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Стокі — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Стокі — село в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Стокі — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Стокі — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Стокі — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Стокі — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Стокі — частина міста Лесьниця в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Стокі — частина села Вимислувка в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стокі — частина села Вронін у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Стокі — частина села Ґозьдзікув у гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Стокі — частина села Кремпа-Ґурна в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стокі — частина села Вежховиська-Перші в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Стокі — осада в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стокі — лісова осада в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стокі — лісова осада в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства